

Lieux et institutions 

 Université Abdou-Moumouni : nommée ainsi en l'honneur de Abdou Moumouni Dioffo.
 École normale supérieure de l'université Abdou-Moumouni.
 Bibliothèque universitaire centrale de l'université Abdou-Moumouni

Personnalités 
 Aïssata Moumouni, enseignante et ministre nigérienne (par ailleurs épouse d'Abdou Moumouni Dioffo). 
 Abdou Moumouni, footbaleur togolais.
 Abdou Moumouni Dioffo, scientifique nigérien.
 Martin Adjou-Moumouni, prélat catholique béninois.